Cambeses (Barcelos) — freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
 Cambeses (Monção) — freguesia no concelho de Monção, Portugal
 Cambeses do Rio — freguesia no concelho de Montalegre, Portugal
 Cambeses (Cabeceiras de Basto) - lugar na freguesia de Riodouro no concelho de Cabeceiras de Basto, Portugal

Desambiguações de topônimos